Batalha de Tal Afar (2005) 
Batalha de Tal Afar (2014) 
Batalha de Tal Afar (2017)